Edling – gmina i miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Edling – dzielnica Trostberga

 Osoby
 Leif Edling – szwedzki muzyk